Geryichthys est un genre de poissons téléostéens de la famille des Crenuchidae et de l'ordre des Characiformes. Il est dédié à l'ichtyologiste français Jacques Géry. Le genre Geryichthys est monotypique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Geryichthys sterbai.

Liste d'espèces 
Selon :
 Geryichthys sterbai Zarske, 1997

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Crenuchidae
Characiformes
Characiformes (nom scientifique)
Poisson d'aquarium